Serija Zločinački umovi je policijska proceduralna serija koja se prikazuje na CBS-u od 22. septembra 2005. godine. Serija prati ekipu profajlera iz FBI-jeve Jedinice za analizu ponašanja (JAP) u Kvantiku u Virdžiniji. 

Prate specijalne agente Džejsona Gideona (sezona 1-3), Arona Hočnera (sezone 1-12), El Grinavej (sezone 1-2), Dereka Morgana (sezone 1-11), Spensera Rida, Dženifer Džaro, Penelopi Garsiju, Emili Prentis (sezone 2-7, 12), Dejvida Rosija (sezone 3- ), Ešli Siver (sezona 6), Aleks Blejk (sezone 8-9), Kejt Kalahan (sezona 10),  Taru Luis (sezona 12), Luka Alveza (sezona 12), Stivena Vokera (sezona 12) i Metjua Simonsa (sezona 13).
 
Od 18. aprila 2018. emitovano je 299 epizoda serije Zločinački umovi.

Pregled

Epizode

Sezona 1 (2005−06) 

Mendi Patinkin, Tomas Gibson, Lola Glodini, Šemar Mur i Metju Grej Gubler se pridružuju glavnoj postavi. Andrea Džoj Kuk se pridružila glavnoj postavi u epizodi "Prinude -Ekstremni agresor II deo-".

Sezona 2 (2006−07) 

Lola Glodini je napustila glavnu postavu nakon epizode "Babaroga". Zamenila ju je Padžet Bruster u epizodi "Poslednja reč".

Sezona 3 (2007−08) 

Mendi Patinkin je napustio glavnu postavu nakon epizode "U imenu i krvi". Zamenio ga je Džo Mantenja u epizodi "O licu".

Sezona 4 (2008−09)

Sezona 5 (2009−10)

Sezona 6 (2010−11) 

Andrea DŽoj Kuk je napustila glavnu postavu nakon epizode "Džej-Džej". Kukova se pojavila u epizodama "Loren -Valhala II deo-" i "Ponuda i tražnja" kao gost. Nju je zamenila Rejčen Nikols u epizodi "Šta se desilo u kući?", a unapređena je u glavnu postavu u epizodi "Danas radim". Pejdžet Bruster je napustila glavnu postavu nakon epizode "Loren -Valhala II deo-". Rejčel Nikols je napustila glavnu postavu na kraju sezone.

Sezona 7 (2011−12) 

Pejdžet Bruster i Andrea DŽoj Kuk su se vratile u glavnu postavu. Pejdžet Bruster je napustila glavnu postavu na kraju sezone.

Sezona 8 (2012−13) 

Džin Triplhorn se pridružila glavnoj postavi.

Sezona 9 (2013−14) 

Džin Triplhorn je napustila glavnu postavu na kraju seone. Pejdžet Bruster se pojavila u epizodi "200 -Kuća pored puta II deo-".

Sezona 10 (2014−15) 

Dženifer Lav Hjuit se pridružila glavnoj postavi na početku sezone, a napustila ju je na kraju.

Sezona 11 (2015−16) 

Šemar Mur je napustio glavnu postavu nakon epizode "Lepa katastrofa -Značka i pištolj IV deo-". Pejdžet Bruster se pojavila u epizodi "Danak".

Sezona 12 (2016−17) 

Adam Rodrigez se pridružio glavnoj postavi na početku sezone, a Ejša Tajler je unapređena u glavnu postavu na početku sezone. Thomas Gibson je zbog nesuglasica sa produkcijom napustio glavnu postavu nakon epizode "Bolovanje". Pejdžet Bruster se vratila u glavnu postavu u epizodi "Tabu". Dejmon Gapton koji se pojavio u epizodi "Strašilo" je unapređen u glavnu postavu u epizodi "Profilisanje 202". Šemar Mur će se pojaviti u epizodi "Crveno svetlo -Zeleno svetlo II deo-".

Sezona 13 (2017−18) 

Danijel Heni, koji se epizodno pojavljivao u 10. i 12. sezoni, je unapređen u glavnu postavu.

Sezona 14 (2018−19)

Sezona 15 (2020)

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови